El Rosario puede referirse a:

 El Rosario, localidad de la Argentina;
 El Rosario, municipio de Colombia;
 El Rosario, localidad de Cuba;
 El Rosario, localidad de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, Chile;
 El Rosario, antigua subdelegación de la provincia de Colchagua, Chile;
 El Rosario, localidad de Cuscatlán, El Salvador;
 El Rosario, localidad de La Paz, El Salvador;
 El Rosario, localidad de Morazán, El Salvador;
 Aldea El Rosario, localidad de Zacapa, Guatemala;
 El Rosario, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España);
 El Rosario, entidad de población del municipio de San Juan de la Rambla, provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España);
 El Rosario, municipio del departamento de Comayagua, Honduras;
 El Rosario, municipio del departamento de Olancho, Honduras;
 El Rosario, en el municipio de San Manuel, Chiapas, México;
 El Rosario, en el estado de Sinaloa, México;
 El Rosario Micaltepec, localidad en el estado de Puebla, México;
 El Rosario, municipio de Nicaragua.